Михаи́л Васи́льевич Ляпуно́в (, Плетниха, Нижегородская губерния, Российская империя — , Болобоново, Нижегородская губерния, Российская империя) — русский астроном, преподаватель астрономии Казанского университета, директор Демидовского лицея в Ярославле.

Биография 
Происходил из дворян, сын Василия Александровича Ляпунова, бухгалтера Императорского Казанского университета (при ректоре Н. И. Лобачевском),  «коллежского советника и кавалера». Сестра М. В. Ляпунова была матерью химика А. М. Зайцева.

Начальное образование получил в 1-й Казанской гимназии. Высшее на математическом факультете Казанского университета, который окончил в 1839 году со званием кандидата и с серебряной медалью. Сразу по окончании учёбы в 1839 году был командирован в Санкт-Петербург для приёма астрономических инструментов, изготовленных в Мюнхене для Казанской обсерватории.

По возвращении в Казань Ляпунов состоял преподавателем математики в младших классах 2-й Казанской гимназии (с 22 января по 5 октября 1840), а в 1840 году был назначен на только что учреждённую при обсерватории Казанского университета должность астронома-наблюдателя. В этой должности принял участие, вместе с Н. И. Лобачевским и К. Х. Кнорром, в снаряжении экспедиции для наблюдения полного солнечного затмения 26 июня 1842 года в Пензе. В этом же году, когда пожар повредил многие инструменты, в том числе новый экваториал, Ляпунову было поручено отправить их для починки в Пулковскую обсерваторию, где он оставался до 1845 года, то есть до исправления инструментов.

За время пребывания в Пулкове Ляпунов занимался астрономией под руководством лучших учёных того времени и был приглашён участвовать в хронометрических экспедициях для определения разности долгот между Пулковым и Альтоной и для определения географических пунктов России.

По возвращении в Казань Ляпунов продолжал свои занятия по астрономии, в частности наблюдал на меридианном (венском) круге и на рефракторе.

В 1847 году Ляпунов снова был командирован в Пулково для принятия и доставления в Казань меридианного круга Репсольда.

С 1847 и по 1851 года Ляпунов занимался наблюдениями над определением мест звёзд туманности Ориона; эта работа ставится ему в особую заслугу, так как наблюдения эти производятся только зимой, при низких температурах.

В 1850 году Ляпунов был назначен заведующим обсерваторией Казанского университета и руководителем студентов в практических занятиях астрономией. С 1852 года и по 1854 год он наблюдал звёзды зоны от +20° до +24°, относя положения звёзд к более ярким, определяемым в Пулковской обсерватории. Работа эта осталась неизданной. Недоразумения, возникшие между профессором астрономии М. А. Ковальским и Ляпуновым привели к отставке последнего в 1855 году, когда он был избран членом-корреспондентом университета.

Дальнейшая деятельность Ляпунова чисто педагогическая. С 1856 года по 1864 год он занимал место директора Демидовского лицея в Ярославле и училищ Ярославской губернии. Выйдя, вследствие расстроенного здоровья, в отставку, Ляпунов поселился в своём имении в Нижегородской губернии, где и скончался от сердечного приступа.

Старший сын М. В. Ляпунова Александр — крупнейший российский математик, академик Петербургской академии наук, средний, Сергей — известный русский композитор, младший, Борис — видный советский лингвист, академик АН СССР. Судя по тому, насколько разным оказался выбор жизненного пути его сыновьями и каких успехов они добились на этом пути, сам Михаил Ляпунов обладал широчайшим кругом интересов и высочайшим уровнем общей культуры.

Библиография 
Труды Ляпунова:
 «Observations astronomiques, faites á I´Université Imperial de Kasan par Mr. Simonoff et par Mr. Lépounoff», Казань, 1842.
 «Positions du Soleil, de la Lune et des planètes, observées á Dortpat 1822 u 1838, calculées par W. Struve et M. Liapunov», Санкт-Петербург ,1853.
 «W. Struve et Liapounov. Observations de la nébuleuse d´Orion, faites á Poulkova», Санкт-Петербург, 1862
 «Struve, W. Expedition chronométrique exécutée en 1843 entre Poulkova et Altona», Санкт-Петербург, 1844
 «Struve, O. Expeditions chronométriques de 1845 et 1846», Санкт-Петербург, 1853.
 Ряд статей в "Astronomische Nachrichten " за 1846—1851 годы.

Примечания

Источники 
 
 Ляпунов Михаил Васильевич. ЯрГУ им. П. Г. Демидова

Астрономы по алфавиту
Астрономы России
Астрономы XIX века
Михаил Васильевич
Выпускники Первой Казанской гимназии
Выпускники Казанского университета
Преподаватели Казанского университета
Преподаватели Второй Казанской гимназии
Преподаватели Демидовского лицея
Директора Демидовского лицея